Il Pantheon indica sia un edificio di culto dedicato a tutti gli dèi, sia l'insieme delle divinità di una specifica religione.

Edifici 
 Pantheon – tempio di Roma antica e successivamente chiesa cristiana
 Pantheon – edificio di Genova
 Pantheon – monumento di Parigi
 Pantheon degli uomini illustri – edificio di Pistoia
 Pantheon nazionale ungherese – situato a Budapest in Ungheria
 Pantheon Nazionale (Panteón Nacional) – chiesa riconvertita in santuario per gli "eroi nazionali", situata a Caracas in Venezuela
 Panteón de los hombres ilustres - situato a Madrid in Spagna
 Pantheon Reale di Sant'Isidoro – situato nella Basilica di Sant'Isidoro a León in Spagna
 Pantheon Nazionale (Panteão Nacional) – antica chiesa riconvertita, situata a Lisbona
 Pantheon della dinastia dei Braganza (Panteão da Dinastia de Bragança) – situato nel monastero di São Vicente de Fora a Lisbona
 Pantheon – teatro di Londra, non più esistente
 Pantheon di Mirafiori – edificio monumentale di Torino
 Panthéon di Mosca – progetto del 1953 poi abbandonato, su modello dell'omonimo parigino
 Pantheon di Mtatsminda per scrittori e personaggi pubblici – cimitero situato a Tbilisi in Georgia
 Sala del Pantheon del cimitero monumentale della Certosa di Bologna

Altro
 Pantheon – nell'universo immaginario di Warcraft, l'assemblea che governa i Titani
 Honda Pantheon – motocicletta prodotta dalla Honda
 Pantheon – brano del 1980 di Roberto Benigni, contenuto nell'album Roberto Benigni
 Pantheon  – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Pagine correlate 
Pantheon Nazionale

Altri progetti